Theodor Sørensen kan henvise til flere personer:

 Theodor Sørensen (arkitekt) (1825-1867) – dansk arkitekt (fulde navn: Severin Theodor Emilius Sørensen)
 Theodor Sørensen (læge) (1839-1914) – dansk læge og socialstatistiker

Desuden:
 Ted Sorensen, amerikansk jurist og rådgiver for bl.a. John F. Kennedy
 Søren Henrik Theodor Sørensen (1849-1929) – dansk præst, aktiv i afholdssagen